Наталья Азариевна Лапина (род. 5 августа 1963 года, Горький) — советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица.

Биография 
Родилась 5 августа 1963 года в Горьком, в Сормовском районе. Окончила машиностроительный техникум, некоторое время проработала инженером на заводе. 

В 1986 году окончила Горьковское театральное училище. После училища играла в 1986—1987 годах в Ленинграде в театре имени Ленсовета, а в 1987—1988 годах — в театре имени Ленинского комсомола в Ленинграде (с 1991 года — Балтийский дом).

С детства увлекалась танцами, пением. Выступала вокалисткой в любительских группах. С 1986 года снималась в кино. Известность получила благодаря работам в фильмах «Руанская дева по прозвищу Пышка» и «Остров погибших кораблей». С 1989 года — актриса киностудии «Ленфильм». C 1991 была приглашена на съемки в Германию и продолжила творческую карьеру как певица. Два года работала в Германии, затем в США. Затем переехала в США. Здесь дважды сходила замуж: за шведского художника Маттиаса и американца Артура Вайнгартнера.
Жила в Лас-Вегасе. После второго развода вернулась в Россию.

Была солисткой рок-групп «Адвокат» и «Рандеву». Сотрудничала с композитором и продюсером Игорем Матвиенко и поэтом-песенником Александром Шагановым, исполнила совместную песню с группой «Любэ». Написала песню для американского кинофильма «Поезд в ад».

Есть дочь Настя (род. 1999) от первого брака - живет с отцом в Швеции.

Награды и премии 
 Премия «Шансон года» (2011, Россия).

Фильмография 
  — Исключения без правил (новеллы «Голос», «Золотая пуговица») — эпизод (нет в титрах)
 — — Жизнь Клима Самгина — Алина Телепнёва
  — Кащей Бессмертный — Кащеевна (вокальную партию исполняет Елена Рубин)
  — Остров погибших кораблей — Мэгги
  — Будни и праздники Серафимы Глюкиной — Рита, соседка
  — Государственная граница. На дальнем пограничье — Татьяна Агоронова, прапорщик погранвойск
  — Мужчина для молодой женщины — Кама
  — Собачье сердце — участница спиритического сеанса
  — Хлеб — имя существительное 
  — Дни человека — Ася
  — Дон Сезар де Базан — королева Испании Мария-Анна Нейбургская
  — Поездка в Висбаден — Мария Николаевна Полозова
  — Руанская дева по прозвищу Пышка — Элизабет Руссе — «Пышка» (вокал Ирины Отиевой)
  — Штаны — певица
  — Город
  — Имитатор — Светка, актриса
  — Официант! (; Германия) — Камилла Блейс
  — Поезд в ад (; Германия) — вокал
  — Мариенгоф (Marienhof, Германия) — Наталия Йенсен
  —  (; США) — Джоди
  — Досье детектива Рокфорда: Ночная рыбалка (США) — певица в клубе
  — Солдат удачи (; сериал, Канада, США) — секретарь  — Убойная сила 2 (фильм 9-й, «Миссия выполнима») — Валерия Жаркова  — Крысы (; США, Россия) — Мадам Шефонская''

Примечания

Ссылки 
 Natalya Lapina — IMDb.
 Наталья Лапина
 Наталья Лапина. Энциклопедия шансона
 Наталья Лапина: «История русской Мэрилин Монро»

Литература 
 
 

Выпускники Нижегородского театрального училища